YA poate fi:
 Yet Another (engleză: încă un), începutul multor acronime în jargonul informatic
 yottaamper (1024 Amper), unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric

yA poate fi:
 yoctoamper (10-24 Amper), unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric

ya poate fi:
 ya, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (や în hiragana sau ヤ în katakana)
 ya, literă în alfabetul chirilic (Я sau я)
 yāʼ, literă în alfabetul arab (ي)

Legături externe 
 
  „YA” la acronymfinder.com